Улицкая — фамилия, женская форма фамилии Улицкий.
 Улицкая, Людмила Евгеньевна (род. 1943) — русская писательница, переводчик и сценарист, дочь Е. Я. Улицкого.
 Улицкая, Ольга Петровна (1902—1978) — советский кинорежиссёр.